Romániai települések:

 Telek, Bihar megyében
 Újcsongvaitelep, Fehér megyében
 Telekfalva, Hargita megyében
 Marostelek, Maros megyében